Ball может означать:
 Ball — общепринятое сокращение (обозначение) имени ботаника, которое добавляется к научным (латинским) названиям некоторых таксонов ботанической (бинарной) номенклатуры и указывает на то, что автором этих наименований является натуралист Джон Болл.

 Ball — американская компания по производству упаковки, основанная в 1880 году. 
 Ball — студийный альбом американской рок-группы Iron Butterfly (1969).
  — альбом группы Widespread Panic (2003).
  — песня американского исполнителя T.I. (2012).
 Ball Tongue — песня американской нью-метал группы Korn (1994).

 См. также 
  / 
  /